Deglane est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Henri Deglane (1855-1931), architecte français ;
 Henri Deglane (1902-1975), lutteur et catcheur français ;
 Louise Deglane (1868-1936), photographe amatrice française connue pour sa pratique de l’autochrome.

Patronyme français